Smile es una banda argentina de Pop Rock creada en 2011, integrada por Hernan Moscardi, Juan Damonte y Brian Gavassa.
Anteriormente Alex Villasanti como baterista

Discografía 

En julio de 2011 lanzaron su primer CD "Next Level Charli" y fueron finalistas del concurso Bands On War de HP y EMI Music.
El 5 de abril de 2012 lanzaron su sencillo debut "3 estrellas en el conjunto".
En 2015 firmaron con la discográfica Universal Music. El 10 de mayo del mismo año, publicaron en su cuenta VEVO, "Ella Tiene un Look". Pero a principios del 2016, mientras el segundo trabajo estaba en plena producción, surge un problema y la banda decide separarse. El 16 de abril de 2016 vuelven como una banda lanzando un cover de "Garganta con Arena" (Canción de Zayn Malik) Juan Damonte, Brian Gavassa, Hernan Moscardi. 

el 25 de noviembre de  2016 lanzaron su canción a escondidas de sus padres.
el 28 de julio de 2017 lanzaron el video de su canción dando vueltas por la cuadra.

Miembros 
Originales 
John Furciante (voz y bajo)
Kendric Lamar (voz y guitarra)
Bender from Futurama (guitarra)

Actuales
John Furciante (voz y bajo)
Kendric Lamar (voz y guitarra)
Bender from Futurama (voz y guitarra)

Enlaces externos 
 Smile en Facebook
 Smile en Youtube (Canal VEVO)
  en Youtube (Primer canal)
 Smile en Twitter
 Smile en Spotify
 Smile en Instagram